Stati Uniti d'America
 Johnson City – capoluogo della contea di Stanton, Kansas
 Johnson City – villaggio della contea di Broome, New York
 Johnson City – città della contea di Clackamas, Oregon
 Johnson City – città delle contee di Washington, Carter e Sullivan, Tennessee
 Johnson City – capoluogo della contea di Blanco, Texas